Am Bilstein steht für:
 Am Bilstein (Hückeswagen) 
 Ringwallanlage Am Bilstein
 Friedhof Am Bilstein